

Transformações do ramo SUPER

Transformações e técnicas precursoras ao Super Saiyajin

Oozaru 

 Trata-se de uma transformação similar à de lobisomens com a lua cheia. Contudo, os Sayajins com cauda se transformam em uma besta parecida com um macaco. O poder de luta do Oozaru é dez vezes maior do poder do Saiyajin antes da transformação além de ter força e energia ilimitada. A cor do pelo do Oozaru é marrom e os olhos são vermelhos. Embora o tamanho muscular seja similar ao de um gorila, o desenho do Oozaru não lembra diretamente nenhuma espécie de primata terrestre existente. Especula-se que o Oozaru seja a forma original da espécie Saiyajin e o Oozaru dourado seja o Super Saiyajin 1 nesta forma.

Kaioken (técnica de luta) 

 Kaioken (técnica de luta) — trata-se de uma técnica de luta inventada pelo Senhor Kaioh que Goku consegue dominar com sucesso. É uma técnica que aumenta o ki do usuário fazendo-o infligir dano sério em oponentes mais fortes que ele, mas, em contrapartida, o usuário do kaioken fica extremamente esgotado se usá-lo por muito tempo ou elevar seu nível, levando o corpo ao limite e podendo causar a morte do usuário. Nesta forma, a aura do usuário se torna rubra e o seu poder de luta, força, velocidade e sentidos aumentam grandemente por um instante. A técnica caiu em desuso quando Goku alcançou a habilidade de se transformar em Super Saiyajin.

Super Saiyajin 

 Aparece pela primeira vez no capítulo: 317

Transformação que ultrapassa os limites de um Saiyajin normal. Originalmente, a existência desta forma era apenas uma lenda, e uma dúvida até entre os Saiyajins se ela de fato existia, Qualquer Saiyajin que possui um alto poder de luta acima da média é capaz de se tornar um Super Saiyajin. Se Possuir um coração "puro", se sentir em uma situação de perigo extremo, sentir uma enorme raiva ou uma grande tristeza, ou um perigo para a própria raça Saiyajin, parecem ser estados que são as chaves essenciais para a transformação. Os sinais externos da transformação incluem uma aura e cabelos dourados (que ficam retos) e um olhar de raiva, com pupilas azul-esverdeadas. Segundo o Daizenshuu 7 e o Super Exciting Guide, a transformação aumenta o poder de luta do usuário em 50X vezes.

Super Saiyajin de Segundo Grau 
 Um "power-up" alcançado através de um treinamento intenso na forma de Super Saiyajin, cada nervo está concentrado, enviando ki por todo o corpo e aumentando muito a massa muscular. Está transformação aumenta o poder e a velocidade do usuário muito mais do que um Super Saiyajin.

Super Saiyajin de Terceiro Grau 
 Super Saiyajin de Terceiro Grau (também conhecido como Ultra Super Saiyajin ou Super Saiyajin fase 3) é um subnível ou terceiro grau que está entre o Super Saiyajin Ascendido e o Super Saiyajin 2 alcançado por Saiyajins Puros e descendentes de Saiyajins. Trunks do Futuro atingiu esse grau quando viu que o seu pai desmaiou. O cabelo fica totalmente espetado e a massa muscular aumenta. A velocidade diminui drasticamente (Goku e Gohan não usaram pois controlar todo o poder nessa forma é difícil e consome energia). Aumenta o poder do Super Sayajin em 95 vezes.

Super Saiyajin Descontrolado 

 Super Saiyajin Descontrolado (conhecido também como Super Saiyajin Estado fora de controle) trata-se de uma forma idêntica à forma Lendário Super Saiyajin em aparência; com cabelo verde claro, enquanto os olhos não têm pupilas, e um grande aumento em altura e massa muscular. A aura também pode conter raios de eletricidade similar ao Super Saiyajin 2. Certamente é inferior ao Super Sayajin 2 por quê ao ser controlada por completo no Torneio do poder por Kale, os poderes são aumentados ainda mais e ela emerge se transformando em Super Saiyajin 2.

Super Saiyajin Lendário 

 Super Saiyajin Lendário (ou Lendário Super Saiyajin) trata-se de uma transformação geneticamente exclusiva que somente o verdadeiro Super Saiyajin que nasce a cada 1000 anos pode atingir. Broly atingiu esta transformação nos filmes ''Dragon Ball Z - O Poder Invencível'' , ''Dragon Ball Z - O Retorno do Guerreiro Lendário" e "Dragon Ball Super Broly". Broly e Kale alcançam essa transformação. A aparência do Lendário Super Saiyajin é bem distinguível: a cor de cabelo é amarelo esverdeado e as pupilas e íris somem. A maior diferença entre a forma Lendária e o Super Sayajin de Terceiro Grau é que o tamanho do corpo aumenta e sua massa muscular aumenta grandemente, mas o tamanho imenso não afeta sua velocidade.

Nível Super Saiyajin 2 
Na história dos filmes e especiais de televisão, o primeiro Sayajin conhecido a atingir este nível é Gohan, em sua luta com Cell (ao ver o Androide 16 ser destruído e seguir os conselhos do mesmo). Tempos depois Vegeta alcança através do treinamento, fazendo-o alcançar esse nível. Poucas diferenças entre este nível e o nível 1. Os cabelos ficam mais pontiagudos. Alguns raios azuis envolvem o Ki do Saiyajin. A massa muscular aumenta mais. Uma outra característica marcante é que o Saiyajin fica muito arrogante, mas isso pode ser controlado. O Poder do Super Sayajin 2 é o dobro do Super Sayajin comum. Logo 100x mais forte que a Base.

Nível Super Saiyajin 3 
É necessário um enorme poder de luta para atingir esse nível. Apenas Goku e Gotenks chegam ao mesmo. Conforme visto na série, o Super Saiyajin 3 foi fruto de muito treinamento da parte de Goku e envolve um gasto enorme de energia. Nesse nível, o cabelo cresce exageradamente para baixo até a cintura, as sobrancelhas somem e os raios azuis continuam visíveis. O Super Saiyajin 3 é 4x mais forte que o Super Saiyajin 2 e 400 vezes mais forte que o Saiyajin Base normal.

Super Saiyajin 3 Estado de Poder Total 

 Super Saiyajin 3 Poder Total é uma versão avançada do Super Saiyajin 3 utilizada por Cumber, com o poder além da forma normal. A forma é quase idêntica ao Super Saiyajin 3, com poucas diferenças. A massa muscular do usuário e suas veias ficam mais aparentes. Seus olhos também ficam sem pupilas como as formas do Super Saiyajin descontrolado. O aumento da massa muscular faz a roupa de Cumber se rasgar após a transformação. No manga, esta forma deixa Cumber num nível de poder comparável ao de Toppo transformado em Deus da Destruição, enquanto sua forma normal de Super Saiyajin 3 tinha poder similar apenas ao de Goku Super Saiyajin Azul e Toppo em sua forma normal. Cumber enfrenta Toppo em igualdade, mas ambos são derrotados após Kamioran se transformar.

Oozaru Dourado 

 Oozaru Dourado (também conhecido como Golden Oozaru ou Oozaru Super Saiyajin) é um estado conseguido por Saiyajins que têm cauda e um poder de luta suficiente para poderem se transformar em Super Saiyajin ou mais. Olhando para a lua cheia ou um corpo planetário completo (luz do sol refletida em um planeta também gera Raios Blutz, pois Goku usou a Terra para se transformar) o Saiyajin pode se transformar. A transformação é similar à de como lobisomens se transformam com a lua cheia, com o diferencial de que o pelo será dourado. O poder do Oozaru Super Sayajin é multiplicado e ultrapassa grandemente a de um Oozaru em todas as áreas. A forma também é bem mais poderosa que a transformação Super Saiyajin 3. Seu poder aumenta 500x. Esta forma é precursora e o pré-requisito para forma para alcançar o nível de Super Saiyajin 4.

Nível Super Saiyajin 4 
Esta transformação é a metamorfose do Oozaru Dourado em Saiyajin humanoide. A única forma de um Saiyajin se transformar em Super Saiyajin 4 é se ele já pode se transformar em Super Saiyajin para que quando ele se converta em Oozaru possa formar o Oozaru Super Saiyajin, e depois manter controle de si mesmo. Após o usuário se transformar pela primeira vez, ele já salta diretamente da sua forma convencional sem passar pelo Oozaru. Nesta forma, a cor do cabelo fica diferente, e o mesmo ocorre com a cauda e o corpo fica coberto em pelos vermelhos. Um Saiyajin nessa forma também tem uma sombra vermelha nos olhos. O cabelo é alongado, mas não tão alongado como o Super Saiyajin 3. A aura nesta forma perde os arcos de eletricidade e ganha brilho e tem uma aparência de chama. A transformação Super Saiyajin 4 puxa o poder de seus usuários até o limite absoluto.

Super Saiyajin 4 Estado de Poder Total 

 Super Saiyajin 4 Estado de Poder Total (Super Poder Total Saiyajin 4 - Limites Ultrapassados) é um grau na transformação do Super Saiyajin 4 alcançada pla a versão alternativa de Goku que faz parte da Patrulha do Tempo em Super Dragon Ball Heroes chamada Goku Xeno. Esta forma é conseguida de uma maneira similar ao Deus Saiyajin: O Super Saiyajin 4 recebe o ki transferido de vários outros Saiyajins.

Transformações do ramo DEUS

Transformações e técnicas precursoras ao Deus Saiyajin

Super Saiyajin Fúria 

 Super Saiyajin Fúria (também conhecido como Super Saiyajin Rage) de certa maneira, pode ser interpretada como uma transformação precursora para o Deus Saiyajin da mesma forma que o Semi-Super Saiyajin foi para o Saiyajin de base. Essa é uma transformação exclusiva do Dragon Ball Super que foi atingida somente por Trunks do Futuro em que ele alcançou quando sua ira explodiu além dos limites com Goku Black. Acredita-se que esse estado mescla o poder de um Super Sayajin comum com aquele de vários estágios de transformação do Super Saiyajin (inclusive do Deus Sayajin ocorrendo naturalmente). O cabelo fica amarelo como em um Super Sayajin normal, porém há um Ki divino amarelo em sua volta e também uma espécie de linha azul em sua volta, pouco se sabe ainda sobre esta transformação mas ela é extremamente poderosa.

Super Saiyajin Rosé 

 Transformação descoberta por Goku Black (Zamasu), cuja verdadeira identidade é deum Shinjin (Deus) que é aprendiz do Kaiōshin do 10º Universo. Sabe-se que é preciso ter Ki divino e status de deus para que essa transformação possa ser atingida, sendo essa forma equivale ao Super Saiyajin Azul. Nesse sentido, Kakaroto (Goku) e Vegeta são incapazes de realizar esta transformação Rosé. Nessa Transformação o cabelo do utilizador fica rosa e a aparência fica igual ao Super Saiyajin Azul, seu Ki fica roxo próximo dele e em volta vermelho escuro. Foi mostrado que de alguma forma desconhecida essa forma consegue se recuperar mais rápido e explorar a habilidade Saiyajin chamada Zenkai.

Nível Deus Saiyajin 1 
Também é conhecido como Super Saiyajin Deus, Deus dos Saiyajins, Deus super Saiyajin. Para alcançar a este nível é necessário um ritual com cinco Saiyajins de coração puro, que ajudaram um sexto Sayajin a atingir tal nível. Após o usuário se transformar pela primeira vez, não é necessário fazer isto de novo, pois ao que aprece é somente uma ignição para o corpo do Saiyajin reconhecer a capacidade de alcançar esse nível. Também é possível atingir este estado sozinho (por isso pensa-se que o Super Saiyajin Fúria seja o canal natural para esse nível). Esta forma lendária já apareceu no Planeta Vegeta para deter Saiyajins malignos mas acabou falhando por causa do tempo limite da transformação. Goku Chega a essa Transformação duas vezes no Filme Batalha dos Deuses. O nome correto é Deus Saiyajin visto que o aumento do Ki é devido a conversão do Ki da raça Sayajin ao Ki Divino — o indivíduo da raça Saiyajin não se transforma necessariamente em um Super Saiyajin de base.

Quando se atinge esta forma a aparência geral do Saiyajin permanece inalterada, exceto para algumas pequenas diferenças. O tom de pele fica mais bronzeado. Seu cabelo levanta um pouco e obtém uma coloração meio vermelha-púrpura. Os olhos tornam-se mais nítidos. O Deus Saiyajin aumenta o poder de base em 10000, sendo 25 vezes mais forte que o Super Sayajin 3, mas por usar o poder de um deus, o chamado "Ki Divino", acaba possuindo um aumento de poder astronomicamente maior em comparação com as outras transformações já vistas.

Deus Saiyajin Super Saiyajin 

 Deus Saiyajin Super Saiyajin (também conhecido como Super Saiyajin Deus Super Saiyajin, Super Saiyajin Azul ou Super Saiyajin Blue) é a transformação Super Saiyajin convencional quando o indivíduo da raça Saiyajin encontra-se no nível Deus. Essa forma é atingida combinando o Super Saiyajin regular ao ki divino. Nesse sentido, é uma transformação de Super Saiyajin normal mas, com o poder de um deus, e com o diferencial que que o cabelo que ficava amarelo fica azul (mas os olhos permanecem nas cores azuis). Atingido somente por Goku e Vegeta com o treinamento com Whis, mestre de Bills, o deus da destruição. Quando se atinge esta forma a aparência muscular fica igual ao Super Saiyajin de base. Porém, o Super Saiyajin Azul aumenta o poder base em 2x, e usa um outro nível de poder chamado de "Ki Divino", onde o usuário tem acesso a um poder astronomicamente maior em relação as transformações anteriores, capaz de destruir o universo e se movimentar muitas vezes mais rápido do que a luz. E o usuário pode usar essa transformação sem precisar de outros Saiyajins, o que ocorre no Deus Super Saiyajin, além de ser 50x mais poderoso.

Instinto Superior Incompleto (Técnica de luta) 

 Instinto Superior Incompleto (também conhecido como Instinto Superior ou Instinto Superior Presságio) é uma técnica onde é alcançada uma velocidade incrível que ultrapassa muito além da velocidade do som, o corpo pode se mover sozinho através do próprio ki, mas ainda não é 100% controlado, porém pode superar muitos Deuses da Destruição, exceto Bills e alguns Deuses.No lugar de azul, o ki fica branco e brilhante, com o cabelo preto, metade prateado e os olhos despertam pupilas visíveis com um brilho prateado em volta. Assim como o Saiyajin Místico e Kaioken, é apenas uma técnica de luta.

Instinto Superior Dominado (Técnica de luta) 

 Instinto Superior Dominado (também conhecido como Instinto Superior ou Ultra Instinto) é a forma mais poderosa da técnica em estado de autocontrole (esta transformação não é exclusiva dos Saiyajins). Goku atinge à essa transformação após conseguir controlar o Instinto Superior por um curto tempo contra Jiren na etapa final do Torneio do Poder no episódio 129 de Dragon Ball Super. Porém lhe custou muito caro para suportar toda a essa energia, sendo que seu corpo ainda não resiste o bastante, limitando muito o seu poder. O ki fica mais brilhante e intenso, o cabelo um pouco mais arrepiado, com a cor prateada e os olhos permanecem na mesma cor prateada. Nessa transformação o Ultra Instinto está completamente dominado e supera praticamente todos os Deuses da Destruição.

Deus Saiyajin Super Sayajin de Segundo Grau 

 É uma transformação inédita ambém conhecida como Super Saiyajin Blue Evolution, Super Saiyajin Azul Evolution ou Super Saiyajin Deus Super Saiyajin: Evolução. Trata-se de um estado alcançável por um usuário do Deus Saiyajin quando transformado em Super Sayajin assim que perde seus limites (seria um segundo grau do Super Saiyajin com poderes divinos). Vegeta conseguiu esta forma, lembrando sua promessa de reviver Cabba e o Universo 6, e precisando desesperadamente de mais poder para combater Jiren rompendo seus limites. Sendo uma forma que empurra para além do normal Super Saiyajin Azul, a forma parece bastante semelhante a ela, embora com algumas diferenças. O cabelo, os olhos e a aura exibem uma cor azul mais intensa em comparação com o padrão Super Saiyajin Azul. Os olhos despertam agora pupilas visíveis com um brilho semelhante ao Instinto Superior. As partículas leves da aura agora exibem um brilho mais forte, sendo maior e assumindo a forma de estrelas de quatro pontas, bem como o sutil brilho amarelo do Super Saiyajin Azul desaparecendo completamente. O corpo de Vegeta ganha um aumento na massa muscular semelhante ao Super Saiyajin de Segundo Grau, mas sua velocidade e resistência não são afetadas, neste estado ele muitas vezes exibe um nervo em sua testa e seu macacão azul se torna azul-marinho.Esta transformação é muito poderosa sendo igualada ao Deus Saiyajin Super Saiyajin envolvendo a técnica de Kaioken 20× de Goku.

Dragon Ball
Extraterrestres fictícios
Raças fictícias